Urée
 José Urea Pulido (1967-), coureur cycliste espagnol.
Patronyme hispanique